Айрапетянц — армянская фамилия. Её носит семья музыкантов:
 Айрапетянц, Даниил Саркисович (1892—1963) — армянский музыкант.
 Айрапетянц, Эдуард Даниилович (1923—1971) — армянский дирижёр.
 Айрапетянц, Рафаэль Даниилович (1930—1997) — армянский пианист.